Revolución Alemana puede referirse a:

 Revolución de noviembre de 1918, ocurrida al finalizar de la Primera Guerra Mundial.
 Revolución alemana, comenzó en marzo de 1848 hasta bien avanzado 1849 en los Estados de la Confederación Germánica.